Herbert Smith může být:

 Herbert Smith (producent) – britský filmový producent (1901–1986)
 Herbert Smith (fotbalista) – britský fotbalista (1877–1951)
 Herbert Smith (letecký konstruktér) – britský letecký konstruktér (1889–1977)
 Herbert Smith (mineralog) – britský mineralog (1872–1953)
 Herbert Smith (odborář) – britský odborář (1862–1938)